Кубок мира по санному спорту 2019/2020 — международный турнир по санному спорту, состоящий из нескольких этапов, который начался 23 ноября 2019 года на трассе в австрийском Инсбруке и завершился 1 марта 2019 года этапом в немецком Кёнигсзее.

В ходе 5-го этапа в норвежском Лиллехаммере были разыграны медали чемпионата Европы.

С 14 по 16 февраля 2020 года в российском Сочи состоялся чемпионат мира по санному спорту (результаты чемпионата мира не идут в зачёт Кубка мира).

Календарь соревнований

Общий зачёт Кубка мира

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (мужчины, спринт)

Двухместные сани (мужчины)

Эстафета

Одноместные сани (женщины)

Одноместные сани (женщины, спринт)

Двухместные сани (мужчины, спринт)

Результаты

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафеты 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020